Petreius ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Petraeus.

Namensträger 
 Heinrich Petreus (1546–1615), deutscher Jurist und Humanist
 Johannes Petreius (um 1497–1550), deutscher Holzschnitzer und Drucker
 Marcus Petreius (vermutlich 110 v. Chr–46 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Petreius Aperbacchus (um 1480–1531), deutscher Humanist und Jurist
 Theodorus Petreius (* 1567 oder 1569; † 1640), Kartäusermönch (OCarth) und Bibliothekar der Kölner Kartause

Siehe auch 
 Petreus

Familienname
Patronym